CME eller cme har flere betydninger:
 Gigantisk soludbrud
 Chief mechanical engineer – personer som har ansvaret for at bygge og vedligeholde lokomotiver
 Computer mediated environment – skabelsen af alternative virkeligheder via computer grænseflader
 Canadian Military Engineers – den militære ingeniørgren af det canadiske militær
 Prince Edward Air – (IATA kode)